Willem van Pruisen (1783-1851), zoon van koning Frederik Willem II
Wilhelm van Pruisen (1797-1888), de latere keizer Wilhelm I
Wilhelm van Pruisen (1859-1941), de latere keizer Wilhelm II
Wilhelm van Pruisen (1882-1951), kroonprins, zoon van keizer Wilhelm II
Wilhelm van Pruisen (1906-1940), zoon van kroonprins Wilhelm